Новинка — посёлок в Кизильском районе Челябинской области России. Входит в состав Полоцкого сельского поселения.

История 
Новинка основана в 1842 г. как военный сторожевой пост оренбургского казачьего войска новой пограничной линии. Название дано в память сражения русской армии с французами при городке Нови в северной Италии 6 августа 1799 г., во время Итальянского похода А. Суворова.

Изначально деревня назвалась Нови,  позже её переименовало в Новинку. 

Новинка, поселок. Относится к Полоцкому сел. поселению (Кизил. р-н). Расположен в восточной части района, на берегу р. Караганки. Рельеф — полуравнина (Заурал. пенеплен); ближайшие выс.: 375, 397, 400, 410 м. Ландшафт — лесостепь; к Ю. от Н. находится большой лесной массив. Поселок связан грунтовыми дорогами с соседними населёнными пунктами. Расстояние до районного центра (с. Кизильское) 80 км, до центра сельского поселения (с. Полоцкое) — 15 км. Нас. 280 чел. (в 1926 — 1154, в 1952 - 325, в 1970 - 470, в 1983 — 325, в 1995 — 313). Поселок основан в 1842 как отр. № 11 при Новой пограничной линии; позднее назван «Новинский» в честь победы рус.-австрийских войск под командованием А. В. Суворова над франц. армией у г. Нови (Сев. Италия) 4 (15) авг. 1799. Заселен казаками (по плану — 202 души муж. пола) из 3-го и 5-го кантонов ОКВ; позднее сюда прибывали переселенцы с берегов р. Самары (из Покровской вол. Оренб. губ.). С 1843 поселок (за ним закрепили 15090 дес земли) относился к 5-му полковому округу ОКВ, со 2-й пол. 19 в.— к Варшавскому, в нач. 20 в.— к Полоцкому станичному юрту 2-го воен. отдела ОКВ (Верхнеурал. уезд Оренб. губ.). В 1873 в поселке насчитывалось 105 дворов (635 жит. каз. сословия), в 1889 — 171 (908), в 1900 — 158 (965). К нач. 20 в. имелись дерев. церковь (в 1931 разрушена), 4-классная школа, 3 ветряные и 1 водяная мельницы. По данным переписи, в 1920-х гг. поселок являлся центром Новинского сельсовета Кизильского района (Троицкий округ Урал. обл.). Работали школа, мед. пункт, потребит. кооператив. В 1928 организован колхоз им. Ворошилова (до войны построены неск. производств. ферм, кузница, столярная мастерская), к-рый в 1961 вошел на правах 4-го отделения в состав совхоза «Полоцкий». Жит. разводили свиней, КРС, овец (в 1980 насчитывалось 14 тыс. голов); выращивали зерновые и техн. культуры, картофель, овощи. В 1990-х гг. в Н. размещалось отделение с.-х. т-ва «Полоцкое» (ныне СХПК «Полоцкий»), В 1968 открылся пионерский лагерь «Солнечный» (на 300 чел.). Имеются библиотека, детский сад, начальная школа, мед. пункт. В поселке установлены памятники землякам, погибшим в Гражд. и Вел. Отеч. войнах.

География 
Посёлок находится на юге Челябинской области, в пределах юго-восточных предгорьий Южного Урала, в степной зоне, на правом берегу реки Караганки, на расстоянии примерно 66 километров (по прямой) к востоку от села Кизильского, административного центра района. Абсолютная высота — 356 метров над уровнем моря.
Климат
Климат резко континентальный с сухим жарким летом и суровой зимой. Среднегодовое количество осадков — 266 мм. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет −17,9°С, самого тёплого (июля) — 19,9°С.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,2 %, женщины — соответственно 50,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 70 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из шести улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Кизильского района